Aguava puede referirse a:
 Un género de plantas con flores sinónimo taxonómico de Myrcia.
 Goâve, antigua ciudad colonial haitiana conocida por los españoles como Aguava y que posteriormente se separó en Grand-Goâve y Petit-Goâve.